Il doppio  del Franken Challenge 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Rameez Junaid e Frank Moser erano i detentori del titolo, ma Moser quest'anno non ha partecipato.

Junaid ha fatto coppia con Purav Raja, ma ha perso in finale contro Arnau Brugués-Davi e João Sousa 7–5, 6–7(4–7), [11–9].

Teste di serie

  Martin Emmrich /  Michael Kohlmann (quarti di finale)
  Rameez Junaid /  Purav Raja (finale)

  Andrei Daescu /  Florin Mergea (quarti di finale)
  Andrej Golubev /  Jurij Ščukin (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Franken Challenge 2012